Курташки () — село в Атюрьевском районе Республики Мордовия. Является административным центром Курташкинского сельского поселения.

Впервые упоминается в 1869 в «Списке населённых мест Пензенской губернии».

Географическое положение 
Село находится в 9 километрах от районного центра Атюрьево, в 30 километрах от железнодорожной станции Торбеево, в 140 километрах от столицы Мордовии — Саранска. Рядом проходит автодорога регионального значения Р—180 Новые Выселки—Саранск.

В селе есть пять улиц:
 Кирова
 Новая
 Приречная
 Центральная
 Школьная

Находится на речке Ляче (Ляця), в 7 км от районного центра и 40 км от железнодорожной станции Торбеево. Название-характеристика: крхтаж «опалённая поляна». Основателем считают Гаврила Полькина, первого переселенца из с. Атюрьева, женатого на дочери татарского князя Ураза. В 1869 году в Курташках насчитывалось 139 дворов. В 1930 году — 400 дворов (около 2 тыс. чел.); был создан колхоз им. Горького, с конца 1990-х гг. — СХПК «Рассвет». В современном селе — средняя школа, Дом культуры, библиотека, медпункт, магазин. Курташки — родина юриста А. И. Чучаева, математика И. И. Чучаева. В Курташкинскую сельскую администрацию входят с. Оброчное (189 чел.) и Булдыга (7), д. Уразовка (4 чел.).

Экономика 
На территории Курташкинского сельского поселения находятся три сельхозпредприятия: ООО «Курташкинское», ООО «Оброченское» и КФХ «Симайкин», ЛПХ-313.

Население 

Население села составляет 893 человека. Возрастная структура населения на 01.01.2009 года трудоспособное 505 человек, моложе трудоспособного 199 человек, старше трудоспособного 189 человек.

В основном население занимается животноводством и растениеводством.

Примечания 

Населённые пункты Атюрьевского района